Sorjane (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Tschornomorske, siehe Sorjane (Tschornomorske)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Winkiwzi, siehe Sorjane (Winkiwzi)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa, siehe Sorjane (Meschowa)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Sorjane (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Bobrynez, siehe Sorjane (Bobrynez)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk, siehe Sorjane (Perwomajsk)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, siehe Sorjane (Mlyniw)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Sorjane (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Sorjane (Polohy, Rosiwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Sorjane (Berdytschiw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Chrystyniwka, siehe Sorjane (Chrystyniwka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, siehe Sorjane (Bar)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ratne, siehe Sorjane (Ratne)

 Siedlung in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, siehe Sorjane (Bilopillja)
 Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Sorjane (Polohy, Molotschansk) (bis 2016 Juwilejne)

siehe auch:
 Sorja